Shinzō puede referirse a:

Nombre de persona 
Como nombre de pila masculino japonés, Shinzō puede escribirse en kanji de varias maneras, entre las cuales algunas de las más frecuentes son 信三, 真三, 晋三, 申三 y 眞三. Shinzō es el nombre de:
, político japonés, primer ministro de Japón (1954-);
, fotógrafo japonés (1883-1948);
, político japonés, alcalde de Hiroshima (1905-1968);
, fotógrafo japonés (1922-1998);
, futbolista japonés (1986-);
, fotógrafo japonés (1948-);

Otros 
 Shinzo, un anime japonés.

Nombres relacionados 
 Shin
 Shin'ichi
 Shinji

Referencias 

Nombres masculinos
Nombres japoneses